

Carriera
Ala destra, ha giocato per tutta la sua carriera in patria, con due eccezioni: una della durata di alcuni mesi a Bolzano, con la maglia dell'HC Future Bolzano, nella sua unica esperienza nella serie A2 2006-2007; ed una seconda, durata l'intera stagione 2012-2013, con la maglia del Cergy-Pontoise.

Statistiche
Statistiche aggiornate a febbraio 2014.

Club

Nazionale

Palmarès

Club
Campionato sloveno: 8
: 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2014-2015, 2016-2017

Nazionale
Campionato del mondo U-18: 1
: 2001
Campionato del mondo U-20: 1
: 2001
Campionato del mondo U-20: 1 secondo posto
: 2003

Note

Collegamenti esterni